Діна́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 50 км на північний захід від Ренна, 55 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2018 року до Дінан приєднали колишній муніципалітет Леон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5702 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10242,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Дінан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор